Морозівська сільська рада — Вінницька область, Мурованокуриловецький район
 Морозівська сільська рада — Вінницька область, Погребищенський район
 Морозівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Брусилівський район
 Морозівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Малинський район
 Морозівська сільська рада — Київська область, Баришівський район
 Морозівська сільська рада — Луганська область, Міловський район
 Морозівська сільська рада — Рівненська область, Корецький район
 Морозівська сільська рада — Харківська область, Балаклійський район
 Морозівська сільська рада — Хмельницька область, Дунаєвецький район